Het ATP-toernooi van Rotterdam 1989 (met de officiële naam ABN World Tennis Tournament 1989) werd van 6 tot en met 26 februari 1989 gehouden in het Nederlandse evenementencomplex Ahoy Rotterdam.

Het toernooi van 1989 trok 65.660 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema 

1989
Rotterdam